Ex o ex puede referirse a:

 Ex, un disco de La Hermana Menor;
 Ex, un editor de comandos;
 ex, un prefijo;
 un/una ex (contracción coloquial de expareja, exesposa/exesposo, exmarido, exnovio/exnovia), persona que tuvo una relación de noviazgo o de matrimonio con otra.

Siglas